Battle Mountain steht für

 Battle Mountain (Nevada), eine Kleinstadt in Nevada, USA
 Battle Mountain, einen Berg und Schauplatz einer Schlacht in Australien, siehe Kalkadoon (Stamm) #Battle Mountain

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Battle Mountain (Arizona)
 Battle Mountain (Eagle County, Colorado)
 Battle Mountain (Fremont County, Colorado)
 Battle Mountain (Grand County, Colorado)
 Battle Mountain (Larimer County, Colorado)
 Battle Mountain (San Diego County, Kalifornien)
 Battle Mountain (Trinity County, Kalifornien)
 Battle Mountain (Tulare County, Kalifornien)
 Battle Mountain (Beaverhead County, Montana)
 Battle Mountain (Meagher County, Montana)
 Battle Mountain (Elko County, Nevada)
 Battle Mountain (Humboldt County, Nevada)
 Battle Mountain (Harney County, Oregon)
 Battle Mountain (Jackson County, Oregon)
 Battle Mountain (Malheur County, Oregon)
 Battle Mountain (Umatilla County, Oregon)
 Battle Mountain (South Dakota)
 Battle Mountain (Utah)
 Battle Mountain (Virginia)
 Battle Mountain (Cowlitz County, Washington)
 Battle Mountain (Okanogan County, Washington)
 Battle Mountain (Carbon County, Wyoming, 2393 m)
 Battle Mountain (Carbon County, Wyoming, 2773 m)
 Battle Mountain (Hot Springs County, Wyoming)
 Battle Mountain (Sublette County, Wyoming)